Škofija je lahko:
 škofija - upravna enota krščanskih Cerkva
 Škofija, Šmarje pri Jelšah - naselje

Glej tudi 
škof
seznam škofij
seznam slovenskih rimskokatoliških škofov
 Škofije